Die Ladbrokes World Darts Championship 2013 wurden vom 14. Dezember 2012 bis zum 1. Januar 2013 in ihrer 20. Auflage von der Professional Darts Corporation veranstaltet. Austragungsort war zum sechsten Mal der Alexandra Palace in London. Titelverteidiger war der Engländer Adrian Lewis, der jedoch im Viertelfinale Michael van Gerwen mit 4:5 unterlag.

Das Turnier wurde im Satzsystem gespielt, jedes Set ging dabei über Best of five Legs.

Im deutschen Fernsehen übertrug Sport 1 die PDC World Darts Championship live. Der Pay-TV-Sender Sport 1+ zeigte die Spiele live und vollständig.

Im Finale setzte sich der Engländer Phil Taylor mit 7:4 gegen den Niederländer Michael van Gerwen durch und holte somit insgesamt seinen 16. (und letzten) Weltmeistertitel.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff (außer in der 1. Runde) die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer 
Für die PDC World Darts Championship 2013 waren folgende 72 Spieler qualifiziert:

 Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
 Die 16 bestplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 4 bestplatzierten Spieler der European Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert waren
 17 internationale Qualifikanten
 Der bestplatzierte Spieler der PDC Youth Tour Order of Merit, der nicht bereits über eine der drei erstgenannten Ranglisten qualifiziert war
 Der Sieger und der Finalist eines Qualifikationsturniers, welches von der Professional Dart Players Association (PDPA) veranstaltet wurde

Überblick 
PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Simon Whitlock
  Wes Newton
  Michael van Gerwen
  Andy Hamilton
  Terry Jenkins
  Mark Webster
  Justin Pipe
  Dave Chisnall
  Raymond van Barneveld
  Mervyn King
  Kevin Painter
  Paul Nicholson
  Robert Thornton
  Ronnie Baxter
  Vincent van der Voort
  Brendan Dolan
  Andy Smith
  Mark Walsh
  Colin Lloyd
  John Part
  Richie Burnett
  Peter Wright
  Kim Huybrechts
  Colin Osborne
  Jamie Caven
  Steve Beaton
  Denis Ovens
  Wayne Jones

PDC Pro Tour Order of Merit
  Ian White
  Michael Smith
  Dean Winstanley
  James Hubbard
  Arron Monk
  Joe Cullen
  Scott Rand
  Darren Webster
  Dennis Priestley
  Johnny Haines
  Steve Brown
  James Richardson
  Peter Hudson
  Mickey Mansell
  Mark Jones
  Andy Jenkins

PDC European Order of Merit
  Co Stompé
  Gino Vos
  Magnus Caris
  Jerry Hendriks

International Qualifiers

  Kyle Anderson (Sieger Oceanic Masters)
  John Bowles (Zweiter PDPA Qualifier)
  Daryl Gurney (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  Jani Haavisto (2. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
  Dave Harrington (Sieger New Zealand Championship)
  Max Hopp (Central Europe Qualifier)
  Lourence Ilagan (Philippines Qualifier)
  Stuart Kellett (Erster PDPA Qualifier)
  Jarkko Komula (1. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
  Leung Chen Nam (Greater China Qualifier)
  Jamie Lewis (1. Youth Tour Order of Merit)
  Paul Lim (Dartslive Soft Tip Qualifier)
  Robert Marijanović (Eastern Europe Qualifier)
  Haruki Muramatsu (PDJ Japanese Qualifier)
  Charl Pietersen (Sieger South African Masters)
  Carlos Rodríguez (West Europe Qualifier)
  Mohd Latif Sapup (Southern Asia Qualifier)
  Shane Tichowitsch (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Andree Welge (German Qualifier)
  Darin Young (1. NADC Order of Merit)

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 1.015.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.

Ergebnisse

Vorrunde 
14 der internationalen Qualifikanten, der Bestplatzierte der PDC Youth Tour Order of Merit sowie der Finalist des Qualifikationsturniers der PDPA bestritten ein Vorrundenmatch.

Modus war hierbei Best of seven Legs.

Die Zahl hinter dem Spielernamen gibt die durchschnittliche Punktzahl mit drei geworfenen Darts (3-Dart-Average) an.

Hauptrunde

Zeitplan

Erste Runde bis Viertelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale, Finale

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Sammi Marsh, Hazel O’Sullivan und Joanna Fitzpatrick auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2013
Dartveranstaltung 2012
Dartveranstaltung 2013
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace